Petőfi utca
 Petőfi utca (románul Str. Avram Iancu), Kolozsvár
Petőfi Sándor utca
 Petőfi Sándor utca, Budapest, Belváros
 Petőfi Sándor utca, Miskolc
 Petőfi Sándor utca, Pápa